61-й выпуск Тур де Франс — шоссейного гранд-тура, который прошёл по дорогам Франции и Испании с 27 июня по 21 июля 1974 года. Старт состоялся в Бресте, а финишировала гонка в Париже последний раз на Велодроме де Винсена.

Бельгиец Эдди Меркс, одержав победу в пятый раз, сравнялся по этому показателю с французом Жаком Анкетилем.

Выиграв месяцем ранее Джиро д'Италия, а спустя месяц после Тура и Чемпионат мира Меркс станет первым обладателем тройной короны велоспорта.

Участники

Маршрут

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Генеральная

Примечания

Ссылки 

Тур де Франс по годам
1974 год в велоспорте